Al-Hvarizmi (u prijevodu "Hvarezmski", "iz Hvarezma"), matematičar iz 9. stoljeća.
 Muhamad ibn Ahmad al-Hvarizmi, enciklopedist iz 10. stoljeća, znan i kao "Al-Balhi". Napisao Mafātīḥ al-ʿulūm ("Ključ za znanosti")
 Al-Hvarizmi al-Hati, alkemičar iz 11. stoljeća
 Al-Hvarizmi (krater), krater na tamnoj strani Mjeseca, nazvan po Al-Hvarizmiju
 Međunarodna nagrada Hvarizmi, iranska međunarodna nagrada za dosege u znanstvenom i tehnološkom istraživanju